Национальная ассамблея — законодательный орган в Азербайджане.
 Национальная ассамблея — законодательный орган Кубы.
 Национальная ассамблея — законодательный орган Ливана.
 Национальная ассамблея — законодательный орган в Никарагуа.
 Национальная ассамблея — законодательный орган Республики Конго.
 Национальная ассамблея — общественное объединение в России.
 Национальная ассамблея — нижняя палата парламента Франции.
 Национальная ассамблея — законодательный орган Эритреи.
 Национальная ассамблея — законодательный орган в Южной Корее.
 Национальная ассамблея — нижняя палата парламента ЮАР.

См. также 
 Национальное собрание